Casa Blanca, residència oficial del President dels Estats Units
 Casablanca, la ciutat més gran del Marroc
 Casablanca (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca del 1942 dirigida per Michael Curtiz i protagonitzada per Humphrey Bogart i Ingrid Bergman
 Casa Blanca (La Pobla de Vallbona), masia de La Pobla de Vallbona (Camp de Túria)